Osoby o tym nazwisku:
 Mychajło Riaszko – ukraiński piłkarz
 Wiktor Riaszko – ukraiński piłkarz